Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2016 war die 25. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 10. bis 16. Dezember 2016 im CITC Guoan Emeishan Stadium in Emeishan in der Volksrepublik China statt.

Weltmeisterin wurde nach 2013 zum zweiten Mal die Chinesin Yu Han, die im Finale die Japanerin Chihiro Kawahara mit 9:7 besiegte. Den dritten Platz belegte Gao Meng, Ge Bai wurde Vierte. Titelverteidigerin war die Chinesin Liu Shasha, die im Achtelfinale gegen Gao Meng ausschied. Die Vorjahresfinalistin Jasmin Ouschan aus Österreich schied in der Vorrunde aus, ebenso die drei deutschen Teilnehmerinnen Kristina Grim, Veronika Ivanovskaia und Melanie Süßenguth.

Modus 
Die 64 Teilnehmerinnen wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spielerinnen jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde. Ausspielziel waren sieben Spiele in der Gruppenphase und neun Spiele in der Finalrunde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Sport (Sichuan)
Billardturnier in der Volksrepublik China
Frauen (Volksrepublik China)